Prosper désigne :

Prénom et patronyme 
 Prosper, prénom masculin.

Saints 
 Prosper d'Aquitaine (°390 - †455), parfois Prosper Tiro, célébré le 25 juin.
 Prosper d'Orléans († 463), évêque d'Orléans ; célébré le 29 juillet
 Prosper de Reggio, vénéré à Reggio en Italie ; célébré le  (le  localement dans le diocèse de Reggio d'Émilie-Guastalla)

Personnalités portant ce patronyme 
 Stéphane Prosper (°1971 - ), personnalité du rugby à XV
 Jean-Pierre Prosper (°1939 - ), personnalité de l'audiovisuel, créateur de la Multivision et du CERIS (Centre d'Etudes et de Recherche de l'Image et du Son)

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement
 le plus célèbre d'entre eux est sans doute Prosper Mérimée (1803 - 1870), écrivain
 Barthélemy Prosper Enfantin, Thomas Prosper Jullien, Augustin-Prosper Asselineau
 Réseau Prosper-PHYSICIAN, réseau de résistance "action" du SOE, dont le chef, Francis Suttill avait pour pseudo « Prosper ».
 Prosper Proux, écrivain breton

Toponymes

Prosper (Dakota du Nord), zone non incorporéede l’État du Dakota du Nord
 Prosper (Texas), ville du Texas

Informatique 
 Prosper Callas, logiciel d'étude du comportement dynamique du véhicule édité par la société OKTAL
 Prosper, logiciel de présentation libre utilisant LaTeX.

Bande dessinée 
 Prosper, bande dessinée d'Alain Saint-Ogan.
 Prosper (voir Pierluigi Sangalli et Alberico Motta)
 Prosper le chat, alias Raoul Chatigré le chat) de la bande dessinée belge Léonard.

Divers 
 Prosper, nom de code de l'agent secret Francis Suttill (1910 - 1945) pendant la Seconde Guerre mondiale
 Prosper (Yop la boum), chanson de Maurice Chevalier
 Prosper (publicité), pain d'épice

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Prospérité

Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de patronyme